Danziger gatt kan avse:
Danziger gatt, Nynäshamn
Danziger gatt, Ronneby